Барон Карл Эдуард фон Липгарт (; 1808—1891) — доктор медицины, коллекционер и историк искусства.

Биография 

Происходил из старинного лифляндского рода Липгартов. Родился в имении  (Дерптский уезд Лифляндской губернии; ныне в волости Камбья)  года в семье Карла Готтарда фон Липгарта (1778—1853) — он создал в 1829 году в Дерпте квартет, в котором в 1835—1836 годах играл на скрипке юный Фердинанд Давид, женившийся впоследствии на его дочери, Софии.

Обучался в Кёнигсбергском университете, где познакомился с Карлом Бэром; окончил медицинское образование в Берлинском университете. Продолжал коллекционирование произведений искусства, начатое в XVIII веке его дедом Рейнгольдом Вильгельмом Липгартом (1750—1829) созданием картинной галереи . После различных поездок по Германии, в 1834 году отправился в Италию, где собирался работать на Неаполитанской зоологической станции. В Риме познакомился с с группой художников-назорейцев, объединившихся вокруг Фридриха Овербека и Бертеля Торвальдсена. С января по май 1836 года вместе с  , с которым он подружился ещё во Флоренции и Риме, путешествовал по острову Сицилия.

Вернувшись в 1837 году в Германию, сначала поселился в Берлине; 3 января 1839 года в Кёльне женился на Каролине, графине фон Биландт-Рейдт (1809–1891), сестре будущего военного министра Австрии Артура Максимилиана фон Биландт-Рейдта, и на несколько лет переехал в Бонн. 

В 1843 году вместе с младшим братом знакомился с художественными коллекциями Мадрида. В 1844—1862 годах жил в Дерпте, пока в 1863 году из-за болезни сына Эрнста вся семья не переехала во Флоренцию. В 1847—1862 годах был президентом Лифляндского общеполезного и экономического общества.

До переезда в Италию он собирал в основном старые гравюры и рисунки, часть которых была продана на аукционе в Лейпциге в 1876 году.

В Италии барон стал коносьером итальянского Возрождения. В 1871 году познакомился с искусствоведом Вильгельмом Боде и сопровождал его в путешествиях по Италии. Липгарт часто консультировал Боде при покупке произведений итальянского искусства для берлинских музеев. Первым атрибутировал «Благовещение» кисти Леонардо да Винчи. Вернул из забвения имя Сегерса и некоторых других талантливых живописцев. К. Э. Липгарт также выступал консультантом-экспертом графа П. С. Строганова.

Также он был учителем Сергея Максимилиановича Лейхтенбергского, который жил во Флоренции со своей матерью, великой княгиней Марией Николаевной.

Умер 15 февраля 1891 года во Флоренции. После смерти его коллекция произведений искусства была перевезена в родовое поместье вблизи Дерпта — Ратсхоф (Раади). В 1920 году коллекция Липгартов перешла во владение Тартуского университета.

Семья 
Жена — графиня Каролина Биландт-Рейдт. У них было пятеро детей:
 Рейнольд Карл (1839—1870); в 1861 году, в Лейпциге женился на Елене-Генриетте, дочери скрипача-виртуоза Фердинанда Давида
 Карл Генрих (1841—1893);
 Гвидо Карл (1845—1848);
 Эрнст Фридрих (1847—1932), придворный художник русского двора;
 София (?—1874?).

Источники

Ссылки 
 Архив барона Романа Эрнестовича Липгарта
  Российские дворянские роды. Фон Липгарт и Шестаковы

Выпускники Берлинского университета
Коллекционеры Российской империи
Искусствоведы Российской империи
Коллекционеры Эстонии
Коллекционеры Италии